Давидово — село:
 в Болгарии
 Давидово — в Силистренской области;
 Давидово — в Тырговиштской области;
 в Республике Македония
 Давидово — в общине Гевгелия.

См. также 
 Давыдово